Lobdell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lobdell (Louisiana)
 Lobdell (Mississippi)

Lobdell isrt der Familienname folgender Personen:
 Joe Lobdell (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Scott Lobdell (* 1960), US-amerikanischer Autor